Kornfeil ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kornfeil von Weinfelden, Schweizer Adliger 
 Hector Wilhelm Kornfeil von Weinfelden (1685/1686–1759), österreichischer Graf
 Jakub Kornfeil (* 1993), tschechischer Motorradrennfahrer 
 Ronald Kornfeil (* 1979), Musiker und Arrangeur